Эль-Мусайиб () — город в центральной части Ирака, расположенный на территории мухафазы Бабиль. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в западной части мухафазы, на обоих берегах реки Евфрат, на высоте 27 метров над уровнем моря.
Эль-Мусайиб расположен на расстоянии приблизительно 30 километров к северо-западу от Эль-Хиллы, административного центра провинции и на расстоянии 48 километров к югу от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 15 868 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака